Файрдрейк  () — озеро в Северо-Западных территориях в Канаде.

География 

Озеро расположено в юго-восточной части территории, севернее озера Уолдайа. Сток в реку Дубонт, являющуюся правым притоком реки Телон (бассейн Гудзонова залива).

Примечания 

Озёра Северо-Западных территорий